Marvin Martin (Parijs, 10 januari 1988) is een Frans voetballer die als middenvelder sinds 2012 onder contract staat bij Lille OSC.

Clubcarrière 
Martin is een jeugdproduct van FC Sochaux. Hij speelde 129 wedstrijden in de Ligue 1 voor die club. In juli 2012 tekende hij bij Lille OSC. Voor het seizoen 2016-2017 werd hij verhuurd aan Dijon FC.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Martin maakte op 6 juni 2011 zijn debuut voor de Franse nationale A-ploeg in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Oekraïne (4–1 overwinning) in Donetsk. Martin viel in dat duel na 76 minuten in voor Yohan Cabaye, en scoorde vervolgens twee keer voor Les Bleus. Bondscoach Laurent Blanc nam hem op in zijn selectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2012 in Polen en Oekraïne, waar Frankrijk in de kwartfinales werd uitgeschakeld door titelverdediger Spanje: 2–0. In de zomer van 2012 kwam Martin voor het laatst in actie.

Zie ook
 Lijst van spelers van FC Sochaux

Frans voetballer